Sanhoane pode ser:

 Sanhoane - freguesia no concelho de Mogadouro, Portugal
 Sanhoane - freguesia no concelho de Santa Marta de Penaguião, Portugal

Desambiguação